

События 
 Людовик I Благочестивый, король франков, воюет против лужичан.
 Основан испанский город Вильянуэва-дель-Рио-Сегура
 Король Уэссекса Эгберт победил короля Мерсии Беорнвульфа в битве при Елландуне. Как следствие он подчинил себе королевства Кент, Сассекс, Эссекс. Королевство Восточная Англия тоже признало его верховенство.
 Разгромлена последние отряды Фомы Славянина.

Родились 
 Абу Иса ат-Тирмизи — исламский учёный-богослов, хадисовед и правовед.
 Аль-Мухтади Биллах — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Аривара-но Нарихира — японский поэт и художник, принц по происхождению.
 Ар-Рази (шахматист) — один из первых известных игроков в шатрандж (IX век).
 Генрих (маркиз Нейстрии) — правитель Нормандской Нейстрийской марки.
 Иоанн Диакон — бенедиктинский монах, церковный писатель.
 Катраниде I — первая царица Армянского царства Багратидов.
 Людовик II (король Италии) — король Италии, король Прованса, император Запада.
 Родриго (граф Кастилии).

Скончались 
 3 сентября
 Вельф I, граф в Аргенгау, сеньор Альтдорфа и Равенсбурга, родоначальник династии Старших Вельфов.
 Ида Герцфельдская — святая, канонизирована в 980 году.
 Беорнвульф (король Мерсии).
 Бишр ибн аль-Мутамир — арабский богослов-мутазилит, поэт, генеалог, иногда называемый основателем арабской риторики.
 Виомарк — руководитель антифранксского восстания бретонцев.
 Рампо (граф Барселоны).
 Хивел Сальная Борода — король Гвинеда.

См. также

Примечания